Planer – singolo dei rapper danesi Gilli e Branco

Persone 
 Christian Planer – tiratore a segno austriaco
 Franz Planer – direttore della fotografia austriaco naturalizzato statunitense
 Maximilian Planer – canottiere tedesco
 Nigel Planer – attore, commediografo e comico britannico